Milovan R. Gajic, botánico serbio (1945).
 Gajić (Draž), localidad de Croacia en el condado de Osijek-Baranya.
 Dragan Gajić, jugador de balonmano esloveno (1984).
 Nikola Gajić, futbolista serbio (1998).